Il doppio del torneo di tennis Nuremberg Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Frew McMillan e Karl Meiler che hanno battuto in finale Colin Dowdeswell e Paul Kronk 7-6, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nuremberg Open 1976